42177 Bolin è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2001, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a  e da un'eccentricità di 0,2000715, inclinata di 3,94619° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Bolin
Corpi celesti scoperti nel 2001